Superliga 1995-96 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1995-96;
 La Superliga de Eslovaquia 1995-96.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1995-96;
 La Superliga femenina de España 1995-96.